Кононо́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени .

Известные носители:
 Кононович, Александр Константинович (1850—1910) — российский астроном.
 Герман (Кононович) (ум. 1737) — архимандрит Троицкого Ильинского монастыря Черниговской епархии Русской православной церкви.
 Кононович, Григорий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 9946; 26 ноября 1856.
 Кононович, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 2226; 26 ноября 1810.
 Кононович, Иероним Иосифович (1821—1880) — русский генерал артиллерии.
 Кононович, Иосиф Казимирович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 27 июля 1916.
 Кононович, Ипполит Сильвестрович (1908—1974) — советский государственный деятель.
  (1912—1986) — польский поэт, сатирик, писатель и переводчик белорусской литературы.
 Кононович, Казимир Иосифович (1823—1897) — русский военачальник, генерал-майор.
 Кононович, Мария Викентьевна (род. 1904) — белорусская долгожительница.
 Кононович, Михаил Павлович (1899—1960) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности, как работник центрального аппарата НКВД СССР состоял в опергруппе, направленной в Магадан для реализации приказа 00447. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Кононович, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9952; 26 ноября 1856.
 Кононович, Савва (?—1637) — гетман Украины с мая по октябрь 1637 года.
  (род. 1972) — белорусский музыкант, гитарист.

Составные фамилии

См. также

Примечания